Sabroso es una agrupación musical de cuarteto formada en Córdoba, Argentina en 2001. Han lanzando más de 30 álbumes en sus veinte años de carrera.

Historia

Los inicios (2001-2005) 
Luego de una extensa trayectoria en el grupo La Barra, Marcelo Settembrini, Tuta García y Tito de Piano, deciden iniciar una nueva etapa musical. Para ello reúnen dos cantantes. El primero fue Lisandro Márquez, con pasado en la banda de Alberto Tosas y que en ese momento se encontraba realizando su proyecto solista. Y el otro cantante fue el riojano Waldemar "Wally" Mercado, con un paso por la exitosa banda Sol Naciente. Sabroso realiza su primer show en la localidad de Deán Funes el 18 de agosto de 2001 y al otro día invitan a Damas Gratis para ser teloneros en su recital debut en la Sociedad Belgrano de Córdoba. 
Ese mismo año lanzan su primer disco titulado "Sabroso", donde se encuentra el hit "Llegó tu papi", tema que abre las puertas del país a Sabroso. También este disco cuenta con la presencia de otras aclamadas canciones como "Bella idiota", "Por tu silencio", "Eres única", "Maldita obsesión" y "Ojos sin luz". Esta agrupación, no le tocó alcanzar un éxito y trascendencia, como a Walter Olmos o Rodrigo Bueno.

En agosto de 2002 se edita el 2° disco de la banda, “Sabroso show”, con temas como "Año tras año" y "Pensando en ti". En el mismo mes se realiza en La Vieja Usina la fiesta del 1° aniversario, lo que marca la llegada de Sabroso al escenario mayor del cuarteto. En esta fiesta se contó con la presencia como invitados de La Barra.

El 17 de julio de 2003 aparece el tercer material discográfico “Supersabroso”. La novedad fue que se trató de un disco doble que incluía versiones electroacústicas de temas latinos realizadas en el teatro Comedia. Los éxitos del álbum fueron, entre otros, “Siempre tú”, “Infiel”, “Amiga del alma” y “La nena”. El material completo fue presentado al otro día en el estadio de Atenas, que fue seguido por más de 5000 almas. El sábado 23 de agosto el grupo festeja su 2° aniversario en La Vieja Usina ante 8 mil personas, y recibe como invitados a Rata Blanca.

En 2004 la banda edita “Caliente”, que sale a la venta el 28 de abril y es presentado el 30 con un show en la Vieja Usina colmada por casi 10.000 personas. En este material se incluyeron “Herida mortal” y “Voy a volverte loca” a modo de bonus track a pedido del público, además de canciones como “Mi niña”, “Amor multiplicado por dos”, “Baile caliente” y “Sin ti todo anda mal”. En mayo se produce la desvinculación de Tito de Piano. El 6 de julio Sabroso realiza la tercera parte del electroacústico en el Teatro Comedia de la ciudad de Córdoba, contando como invitado a JAF. El 21 de agosto se festejan los 3 años del grupo en la Vieja Usina, otra vez ante 10.000; los invitados fueron Los Auténticos Decadentes. El viernes 8 de octubre en Atenas y sábado 9 en la Usina se graban en vivo las mejores canciones de los 4 primeros discos para continuar dando forma al disco triple que saldría a fines de ese año. El miércoles 1° de diciembre aparece en el mercado el disco triple "¡Grande!". Se destacan las canciones "Quisiera amarte", "Adiós", "Infidelidad", "Pobre de mí" (en vivo)  y las grandes interpretaciones de "Yo te amo" y "Todo se derrumbó", incluidos en el electroacústico. Participa también de esta producción Don Óscar, un referente del cuarteto tradicional grabando a dúo con Wally una remozada versión del clásico "Llegó tu papi". El material fue presentado el sábado 4 en el Complejo Forja ante 12.500 personas, lo que marca un nuevo récord de convocatoria del grupo. 

El 2005 arranca con todo para Sabroso llenando los lugares donde se presenta. El 11 de mayo realizan la parte IV del electroacústico en el Teatro Comedia. El 8 de julio hace su aparición el sexto material discográfico, que lleva como título "Capo", y que fue presentado el sábado 9 en el complejo Pajas Blancas Center ante 13.000 personas. En el mismo, la banda registró cortes de la talla de “Cara a cara”, “Mi sexto sentido”, "Tendría que llorar por ti” y un tema final a dúo de Wally y Lisandro, titulado “Sueños del mundo”, acompañado de un coro de niños. El sábado 20 de agosto Sabroso festeja sus 4 años de trayectoria en Pajas Blancas Center, donde se hicieron presentes La Pepa Brizuela, Alberto Tosas y Los Rebeldes y el grupo riojano Sol Naciente.

Ascenso y evolución (2006-2008) 
El  26 de abril de 2006 Sabroso edita el material "Fanático", en el que se destacan temas como “Ven (a oscuritas)", “Perro ajeno”, “Mi manera de amarte”, “Me da pena”, "Hemos" "Dime que más debo hacer" y un dueto vocal entre Wally y Lisandro en “No fue culpa mía”. Este álbum fue presentado el 6 de mayo en un Pajas Blancas Center abarrotado por 18.000 personas. El 20 de agosto Sabroso celebra su primer lustro en la música, realizando un concierto en el pabellón verde del Complejo Ferial, donde participó Kapanga como banda invitada. Comenzando la realización de su próximo material, Sabroso graba en vivo el sábado 7 de octubre  en el club Villa Retiro antes 10.000 personas. El martes 5 de diciembre en todo el país fue lanzado "Fuego sagrado", un disco doble compuesto por un CD de estudio donde se destacan "De qué te vale", "Maldita hermosa", "La amo" y "Vivir sin tu amor", y como bonus un disco en vivo con los grandes éxitos de la banda a los que se sumaron algunos covers de gran nivel, como "Culpable o no", "Mi mundo sin ti" y "Amarnos no es pecado". El 9 de diciembre se presentó oficialmente este disco ante 24 mil personas en el estadio del Club General Paz Juniors. Las imágenes de este concierto serían luego incluidas en el primer DVD de Sabroso.

En el mes de enero de 2007 se produce la desvinculación de varios músicos del grupo. El 24 de abril se produce el lanzamiento del primer DVD de la banda, titulado"Sabroso en vivo" que documenta el show en Paz Juniors. Se trata de un álbum doble recopilatorio con 16 temas de la discografía, entre los que se destacan algunos clásicos como "Año tras año", "Bella idiota" y el himno "Llegó tu papi". El 3 de julio Sabroso lanza al mercado discográfico "Ganador". "Eres especial" y "Corazón de hielo" son los grandes éxitos que la gente eligió. “Ganador” fue presentado el 8 y 9 de julio en el microestadio Juniors ante más de 10.000 personas. El sábado 25 de agosto festejan los 6 años de trayectoria en el Complejo Ferial, recibiendo como invitados a los Ratones Paranoicos. El 27 de octubre realizan la quinta parte  del electroacústico "Noche de las canciones bellas", show que sería registrado para ser luego lanzado en un ejemplar en DVD. El sábado 1° de diciembre, Sabroso realiza el lanzamiento nacional de "El tributo", un disco doble en homenaje a los 60 años del cuarteto con 22 grandes canciones versionadas al estilo de la banda. Fue presentado en vivo el 8 de ese mes en el Club Racing de Córdoba (barrio Nueva Italia), antes 20 mil personas. Los invitados presentes fueron La Mona Jiménez, Rubinho y Ale Ceberio.

En el mes de marzo de 2008, la banda comienza a registrar lo que se convertiría en su  próximo disco, que recibió por título "Histórico", siendo el decimosegundo material, conformado por 16 temas, destacándose los temas “Quién”, “Te amo como la primera vez”, “Si la ves”, “Cada vez que te vas”, “Cuando grita la piel” y las baladas “Adiós” y “Debajo de la piel”. Este material fue presentado el sábado 10 de mayo en el Pabellón Verde del complejo Ferial Córdoba ante 15 mil personas.  El 30 de agosto celebran sus 7 años de vida en el Complejo Ferial, y reciben como invitados al trío cordobés Taxi Blue y a los Enanitos Verdes. El concierto se registró con motivo de realizar un documental a editarse en 2009. En el mes de octubre Sabroso vuelve a los estudios de grabación para registrar la última parte de su superproducción en formato de box quíntuple llamada "Mundo sabroso", algo nunca antes realizado en el género y con pocos antecedentes en la discografía de habla hispana. El material sale a la venta el 2 de diciembre, contando como principales cortes con los temas "Morir de amores", "Ella", "No despertaré" y "Nadie puede compararse a ti", entre otros. En pocos días se agotó una tirada de 10 mil unidades de este material, algo no esperado por la compañía DBN. El sábado 13 de diciembre presentan el disco realizando un show en el Estadio Kempes antes más de 22 mil personas.

Consolidación Nacional (2009-2014) 
El 6 de julio de 2009 sale "Pasional", un combo triple con un CD compuesto por 16 canciones, un DVD con imágenes del show en vivo en el Estadio Kempes y un DVD con el documental del grupo. Fue presentado el 25 de julio en Forja. El 22 de agosto, el Complejo Ferial fue testigo del 8° aniversario de la agrupación, en un show ante 14 mil fanes y con Vilma Palma e Vampiros como invitados. El lunes 7 de diciembre lanzan en todo el país "Tributo 2", el CD+DVD en homenaje a la música cordobesa. El 12 de diciembre hacen historia llenando el estadio Luna Park de Capital Federal. 

El 2010 arranca grabando la gira anual en varias localidades de la provincia de Córdoba; esos registros servirían para editar el primer álbum en vivo conteniendo temas inéditos. Así nace "Supervivo" el 13 de mayo, destacándose "La mala costumbre", "Toda mi verdad" "Quien piensa en ti" "Dudas" y "Fin de semana" entre otros. La presentación oficial fue el 15 de ese mes en Forja. En agosto, a poco de festejar su noveno año de carrera en la música, Sabroso regala a través de su sitio web un álbum en vivo titulado "En vivo en La Vieja Usina", grabado el sábado 24 de julio en dicho local. El 21 de ese mes festejan sus 9 años en Forja, y en ese concierto se sumaron nuevamente Los Auténticos Decadentes, actuando ante 17 mil asistentes. El 6 de diciembre presentan "Bravo", cuyas canciones destacadas son "Loco por ti" "El duende de tu cama" "No vale la pena" "No soy como tú", "Hasta rompernos" y "Blanco y negro"; el disco fue presentado el día 11 de ese mes en Forja ante más de 10 mil personas. Termina el 2010, y Sabroso tenía bajo el brazo, el combo compuesto por CD+DVD titulado "Es una noche de luna llena", grabado en vivo en el show de fines de 2009 en el Luna Park.

"Nacido para ser así" es su vigésimo disco y fue lanzado a la venta el 11 de mayo en 2011 y presentado en vivo el día 14 nuevamente en el Complejo Ferial. En este tema se destacan canciones como "Este amor que me mata" "Sin pensarlo" "Chocolate caramelo" "Pobre corazón", también aparecen otros éxitos lentos de la talla de "Guerra fría" y "Así lo haré"; el disco culmina con una emotiva balada titulada "Mamá" grabada por el dúo entre Lisandro y Wally.  El 29 de junio tocan por primera vez en el teatro Gran Rex. El 21 de agosto en La Vieja Usina festejan su 10° aniversario grabando imágenes y audio para un próximo disco. Esa noche se grabaron 8 nuevos temas que luego regalaron a su público a través del sitio web oficial de Sabroso bajo el nombre de "Vivo". El día 27 dieron un concierto en la Sociedad Belgrano, donde también obtuvieron imágenes para un nuevo DVD. El 24 de noviembre sale a la venta "10 años", compuesto por 3 CD en vivo, 1 DVD y un libro de fotos. El 26 de noviembre siguen con los festejos de la primera década de existencia en el cuarteto, y tocan en el Chateau Carreras; los invitados fueron Abel Pintos, Don Óscar, Ale Ceberio y Turco Chain. A fines de diciembre sale al mercado "La noche de los 10 años", el CD+DVD grabado en dicho concierto, llevado a cabo en el Estadio Kempes. 

El 28 de abril de 2012 Sabroso despidió definitivamente a La Vieja Usina, recinto histórico que a partir de ese día cambiaría de perfil y de nombre. El 12 de junio sale a la venta "A capa y espada", un disco cuya presentación oficial se llevó a cabo el 19 de ese mes en el Complejo Ferial Córdoba. El sábado 28 de julio la banda inaugura el local Plaza de la Música (ex Vieja Usina). A mediados de agosto se dedican a grabar en vivo; el 18 en Sociedad Belgrano y el 19 en Plaza de la Música registran "Garra, puro corazón, alegría", disco compuesto por 6 temas que regalan a través de su sitio web desde el 25 de septiembre. En este material participa el dominicano Santos Holmo. Además incluye un enganchado de lentos y 2 canciones grabadas por Lisandro cuando tenía 10 años, una zamba inédita compuesta por Wally y un tema grabado por Espuma Mix, el grupo con el que el riojano realizó su primer registro. El 7 de noviembre se realizó la 14° edición de los Premios Gardel a la Música, emitida por CM, el Canal de la Música. El álbum "La noche de los 10 años" compartió la terna Mejor Álbum Grupo de Cuarteto con La Barra, pero Banda XXI se llevó el galardón. El 11° aniversario se festejó el 24 de noviembre en el estadio General Paz Juniors, donde grabaron para un futuro nuevo álbum. Una semana más tarde se presentan en el estadio Hilario Sánchez de la ciudad de San Juan y registran más material; el resultado es "Sabroso vivo", un álbum doble que salió al mercado en vísperas de Navidad de ese mismo año.

A fines de abril de 2013, Sabroso lanza "Groso", que contaba con temas como "Ahora vete", "Poco a poco", "Volví por ti", "Amor blindado" y "Entre la tierra y el cielo" y "Te voy a querer toda la vida" (con la participación de Melina León y Eddy Herrera respectivamente). El disco fue presentado el miércoles 19 de junio en Complejo Forja.
A fines de ese año, "Amor y sangre" sale a la venta con éxitos como "El avión", "Verás dolor", "Donde va el amor" y "Fuimos. Este fue presentado el 17 de diciembre, nuevamente en Forja.

En 2014 sale a la venta "Vuela", un material con 14 canciones, en las cuales se destacaban "Me fui", "Sólo por amor", "Intensamente", "Y voy a ser feliz" y las clásicas baladas de la banda "Espérame" y "Hoy es un buen día". El material fue presentado el 14 de junio en Complejo Ferial.
Luego la banda sacó de manera especial para los fanáticos, un disco que se pudo descargar a través de la página de la banda, llamado "Vibra", el cual incluía 2 éxitos como "Mi niña veneno" y "Clavado en un bar", entre otros.
A fin de año, el grupo graba "Trece" tanto en CD como en DVD. En él se grabaron varias canciones que formaron parte de la banda durante sus 13 años. Este disco también se convertiría en el último que grabó Lisandro Márquez junto a Sabroso.

Salida de Lisandro Márquez e incorporación de David Ortiz (2015-2016) 
El 2015 Lisandro Márquez se desvincularía de ésta para seguir su camino como solista. Mientras tanto Sabroso comenzó sus shows ese año únicamente con la voz de Wally. Aunque en febrero encontró al reemplazante de Lisandro, se trataba nada más ni nada menos que el exvocalista de Trulalá, David Ortiz, que grabó de manera inmediata 6 temas a modo de prueba "Ni lo intentes", "Te deseo un amor", entre otras. Fue presentado de manera oficial el 14 de febrero en Complejo Forja ante una multitud.
El 24 de mayo,se presenta en Plaza de la Música el primer CD oficial grabado por David Ortiz, denominado Auténtico. En este disco sabroso grabó la canción "Un beso y una rosa" (le hace falta un beso) y fue la primera banda en grabarla en el país, luego la cantaron varios grupos como Agapornis.
En conmemoración del Día de la madre, Sabroso vuelve a los estudios y graba 4 canciones alusivas que fueron parte de un EP inédito en toda la historia de la banda que se llama "La teta más linda del mundo", donde se destaca el poderoso dúo entre Wally Mercado y David Ortiz en la canción "La más bonita". Este material fue presentado a las pocas semanas de su salida en las instalaciones del Club Atenas y el cual contó con la particularidad de que fue lanzado por medios digitales y también en formato físico donde la banda obsequió el disco de manera exclusiva a los concurrentes a la presentación.
El 17 de noviembre, tras un largo tiempo, Sabroso vuelve a grabar un disco llamado "Todos somos uno", que incluía canciones como "No puedo vivir sin ti" y "Si esta casa hablara". El mismo fue presentado en Sociedad Belgrano el jueves 26 de noviembre.

En el mes de mayo del 2016, Sabroso se emprende en una gira por las localidades de Chilecito, La Rioja y Aimogasta (Provincia de la Rioja), Villa Mercedes (San Luis), el mítico recinto ubicado en Córdoba Capital "Plaza de La Música" y culminando la gira en Río Cuarto (provincia de Córdoba). Esta gira fue realizada con motivo de grabar canciones inéditas de la banda en vivo (Tal como en el disco "Supervivo") en donde estas grabaciones fueron rescatadas en un disco que incluyen 30 canciones titulado "Eternamente vivo" que es lanzado a las disquerías nacionales el día 12 de julio y presentado en vivo en Villa Retiro el día 26 del mismo mes, donde se destacan "Caricatura" "Contigo sí" "Te quiero" "Ha llegado a la ciudad" "1+1: Dos enamorados" "No soy el único", entre otros. Este material discográfico fue lanzado físicamente en dos formatos; la versión "Acrílica" el cual solamente contiene las 30 canciones grabadas en vivo divididas en dos discos, y también  la versión "Digipack Full Deluxe" que también contiene las 30 canciones inéditas pero se agregan dos canciones por cada cantante (un "enganchado" con varios éxitos en la banda y una canción romántica) y un gran álbum de fotos tomadas durante la gira.
El éxito de "Eternamente vivo" no se hizo esperar y las ventas del disco llegaron al inesperado galardón de "Doble Disco de oro" , haciéndose valer de su aclamado diseño artístico y gráfico, pero aún más sus poderosas y exitosas canciones.
En ese mismo año, Sabroso es nominado a los Premios Gardel por el disco Auténtico, el cual gana como Mejor álbum grupo de Cuarteto. Pero además de eso también recibe una nominación inédita para la música del cuarteto, Sabroso estaba nominado a Mejor DVD, también por Auténtico, en éste competía junto al Indio Solari y Abel Pintos, el bahiense terminó quedándose con el premio.
En el mes de noviembre, Sabroso festeja sus 15 años en las instalaciones del club Villa Retiro con una excelente convocatoria donde presentan al público dos videoclips grabados en conmemoración del aniversario de la banda con dos canciones inéditas y completas como la romántica cumbia a cargo de Wally Mercado "El hombre no llora" y el energético moderno "Cariño mío" en la voz de David Ortiz.
Luego se lanza una colaboración entre Sabroso y el artista internacional Marcos Llunas donde juntos graban la reversión de un éxito en la carrera de Marcos que se titula "No te vayas".

Polémica salida de Ortiz y nueva etapa (2017-2019) 
A comienzos de 2017, la banda lanza dos sencillos de manera de adelanto para dicho año titulados "A él" a cargo de Wally y también "Juntos" en la interpretación de David. Un mes después la banda volvería a quedar con una sola voz, tras un duro cruce entre los cantantes en la ciudad de Belén (Catamarca). Inmediatamente la banda lanza un EP titulado "Archivos Parte 1" donde se compilan sencillos como "Un hombre no llora", "A él", "No te vayas", también canciones inéditas grabadas en estudio como "Si yo fuera él" y la reversión a manos de Wally en "Juntos", así también como una canción inédita titulada "Presencié tu amor" que data en el año 2008 en la presentación del disco "Mundo sabroso" en el Estadio Chateau Carreras.
Ya en el mes de mayo, la banda decide realizar una gira por las provincias de San Juan, La Pampa, Buenos Aires y en el Club Atenas (Provincia de Córdoba) para grabar su nuevo material titulado "Cuerpo y alma (en vivo)" donde incluye 13 nuevas canciones entre las cuales se destacan "Un nuevo amor" "Tácticas de guerra" " Lo vi" "Lo que te mereces" "De vez en cuando" "Algo chiquitito", etc., a los que se suman las versiones en vivo de "A él" "Un hombre no llora" "Juntos" y el excelente cover de la banda cuartetera Chébere "Algún día la encontraré" grabada en "Sala del Rey" (Córdoba Capital).
Y con motivo de festejar los 16 años y la presentación de su flamante material discográfico, Sabroso se presenta el 19 de agosto de dicho año en La Plaza de la música en una noche inolvidable para los fanáticos en donde el recital fue filmado y grabado en vivo para que al poco tiempo después se editara un CD y DVD titulado "Celebridades, glorias y más (en vivo)" que fue lanzado a las plataformas digitales. Dicho material contiene varias canciones del reciente disco a los cuales se suman grandes y novedosos éxitos de la banda tales como "Tiburón" "Mi manera de amarte" "Maldita hermosa" (donde esta vez es Wally quien los interpreta) y otros clásicos sabroseros de la talla de "Llegó tu papi" "De qué te vale" "Un beso y una rosa", etc.
Al finalizar el año, presentaron un disco de reversiones de clásicos del rock argentino en estilo cuarteto (proyecto varias veces postergado) bajo el nombre de Sabroso & Roll. Incluyó canciones como Vencedores vencidos (Los Redondos), De música ligera (Soda Stereo), Lamento boliviano (Enanitos Verdes) y Funky (Charly García). La banda decide apostar una vez más por las plataformas digitales y decide realizar un directo para la plataforma Youtube en donde el grupo interpreta en vivo varias canciones a modo de adelanto del próximo disco. Sabroso and Roll fue presentado en la Plaza de la música el día sábado 30 de diciembre.
 
Ya en el año 2018, no se lanzan discos grabados en estudio , pero si se lanzan varios EP´S y discos en vivo de manera digital. Sabroso decide lanzar el disco "Aquellas canciones inolvidables" donde la mayoría de las canciones fueron grabadas en la presentación del "Sabroso and Roll" realizada el año pasado. En este disco se encuentran diversos clásicos de la banda entre los que se encuentran "Nada de nada" "Eres única" "Hay que estar loco" "Amiga del alma" "Quisiera amarte" (siendo estas canciones originalmente cantadas por Lisandro Márquez pero reversionadas en la voz de Wally) aunque también existen otros clásicos propios de Mercado como "Tendría que llorar por ti" "Cara a cara" "Me da pena", etc. El disco finaliza con un explosivo y bello "enganchado" de lentos "El ruido/El mundo/Blanco y negro".
Al poco tiempo, la banda lanza otro EP en conmemoración al Día del Padre titulado "El más grande" con 4 hermosas canciones alusivas a tal fecha. Debido al éxito que obtuvo Luis Miguel (serie de televisión) se lanza un EP con éxitos de Luis Miguel al estilo de Sabroso donde se observa la excelente calidad vocal de Wally Mercado y el detallado sonido de la banda en canciones como "Suave" "Culpable o no" "Decídete" "Ahora te puedes marchar", entre otros.
Para los 17 años, debido a su escasa convocatoria en Córdoba Capital, mas no en el resto del país, el grupo decide realizar su festejo en Sala del Rey con la particularidad de dividir su aniversario en dos días; el día 13 de octubre se realizó la Parte 1 (2001-2009); y el día 14 de octubre se festejó la Parte 2 (2010-2018). Las dos noches fueron grabadas en vivo y compiladas en un álbum lanzado físicamente titulado "Frenéticos 17" donde una vez más se demuestra el poderoso sonido en vivo y musical del grupo.

En el mes de abril de 2019, Sabroso decide incorporar un nuevo cantante, un joven santafesino llamado Ever Gonzalo Zaisquievis, quien ha cantado en bandas como Vanguardia, Banda Express y Locamanía, el cual acompaña a Wally. En el mes de junio, después de mucho tiempo el grupo vuelve a los estudios para grabar su nuevo disco titulado "Sin red" (que no cuenta con la participación de Ever debido a que ingresa a la banda ya en las etapas finales de la realización del disco). En este material discográfico se destacan canciones al fiel estilo de Sabroso tales como "Héroe" "Sin ella" "Yo te creía fiel" "Vas a quedarte" "Estoy enamorado de ti" "Este amor lo vale" y la sensacional balada "En otra vida". Dicho material fue presentado el día 22 de junio en Sala del Rey. Y poco tiempo después se incorpora un tercer cantante a Sabroso, un chico oriundo de la localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba llamado Ramiro Luna, el cual ya había tenido un anterior paso por la banda entre los años 2016 y 2017 en donde tocaba el Güiro y cantaba algunas pocas canciones.
Con motivo de los 18 años del grupo, Sabroso decide apostar fuertemente y festeja su aniversario en un recinto mítico en el que nunca antes habían actuado, el Orfeo Superdomo. Para sorpresa de todo el ambiente, la banda agota todas las entradas disponibles (Platea y Campo) y realiza un show a la altura con un excelente nivel musical el día 17 de noviembre de dicho año junto a invitados de lujo como Cacho Buenaventura, el grupo folclórico riojano Los Legales y Claudio Toledo.
A la semana siguiente del aniversario, Sabroso lanza al mercado digital un disco doble titulado "Para darte calor, para hacerte feliz" que está compuesto por un disco en estudio con 8 canciones entre las cuales se destacan "Hoy me has perdido" "Lo que tenías conmigo" "Más ciego que tu" "Todo es tuyo"; y también un disco en vivo grabado en el recinto Loft Disco (Córdoba Capital) titulado "Tributo 3" el cual contiene varias canciones que ya han aparecido en las entregas anteriores de los Tributos 1 y 2, a los cuales se suman otras canciones inolvidables y populares del género cuartetero.

Desde enero de 2020, en el doce, lanzan para la cortina musical del programa de Aldo Guizzardi, Somos la mañana de la tele, en que el conductor del programa El Show del Lagarto, colaboró con la banda, con una salsa cuartetera, interviniendo con palabras finales a cada verso y con una estrofa creada para que cante el periodista de Río Ceballos.

Entre la pandemia y la nueva normalidad (desde 2020) 

Para el verano del 2020 la banda siguió realizando sus presentaciones en todo el país normalmente, y se lanzaron varios sencillos en su cuenta de YouTube como "Dance Monkey", "La boca/Te olvidaré", "La culpa la tiene cupido", "Soy sabrosero (El parrandero)", entre otros.

En el mes de marzo, se tenía previsto realizar un show antes de las vacaciones en Melincué (Pcia de Santa Fe), pero debido a la pandemia de COVID-19 se debió suspender dicho show y todos los programados para ese año.

Mientras se esperaba la vuelta a los escenarios se lanzaron varios sencillos a las plataformas digitales tales como "Cambio olvido", "Esperanzas", el "polémico" videoclip "Ataúd" y un dúo con el artista español Lorca "Me has vuelto loco".

Ya en el mes de octubre, en el estudio BFC Récords se grabó un nuevo disco titulado "Desde el encierro", el cual contiene varios sencillos lanzados durante la pandemia y 7 canciones nuevas, entre las que se encuentran el dúo con la cantante dominicana Milly Quezada "Me parece extraño". Dicho disco salió el 18 de diciembre para todas las plataformas digitales.

La vuelta a los escenarios recién se hizo posible en el 2021, más precisamente el 6 de febrero en Villa María. Y la vuelta a Córdoba Capital se produjo el 27 de marzo con un show único que rememora a los famosos electroacústicos que solía realizar la banda en sus primeros años así como el célebre show "La noche de las canciones bellas". Dicho show llamado "De galera y bastón", aprovechó el formato teatro-show para realizar dos segmentos, el primero que constó de un repertorio popular que atravesó diversos estilos musicales, ya sea sinfónico, electrónico, boleros, baladas y rockpop. Y ya en la segunda mitad se tocó el repertorio clásico de la banda, así como una presentación de "Desde el encierro", su último disco.

Discografía

Discografía principal

DVD

Integrantes

Línea cronológica de miembros de la banda

Referencias 

Grupos de música de la provincia de Córdoba (Argentina)
Grupos de cuarteto